La Mer pode se referir a:
 La mer - uma sinfonia de Claude Debussy;
 La Mer - uma canção da banda Nine Inch Nails;
 Beyond the Sea - versão em inglês da canção La Mer;

Desambiguação